Олег Владиславович Соич (25 декабря 1915, село Андреевка, Таврическая губерния, Россия — 29 сентября 1975, Харьков, СССР) — советский государственный деятель. Председатель совнархоза Харьковского административного экономического района, председатель совнархоза Донецко-Приднепровского экономического района, депутат Верховного совета СССР.

Биография 
Родился в 1915 году в селе Андреевке Таврической губернии (ныне с. Желябовка АР Крым). В 1934 году окончил Бердянский техникум сельскохозяйственного машиностроения, работал на Крюковском вагоностроительном заводе.

С 1938 года учился на вечернем отделении Брянского машиностроительного института и работал на Брянском машиностроительном заводе. Во время войны находился в эвакуации в Энгельсе. Работал на Энгельсском заводе транспортного машиностроения, затем в 1942—1950 годах работал на Саратовском подшипниковом заводе. После окончания в 1950 году Саратовского автодорожного института был назначен главным инженером Харьковского подшипникового завода (8 ГПЗ), затем в 1955 году — директором Харьковского подшипникового завода.

С 1960 года по 19 сентября 1963 года занимал должность председатель совнархоза Харьковского административного экономического района, а с 19 сентября 1963 года по 23 октября 1965 года — председателя совнархоза Донецко-Приднепровского экономического района. В октябре 1965 года назначен директором Харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, оставался на этой должности до своей смерти.

Член КПСС с 1945 года, член ЦК КП Украины с 30 сентября 1961 года, депутат Верховного совета СССР 6, 7, 8, 9 созывов.

Умер 29 сентября 1975 года. Похоронен на кладбище № 2 в Харькове.

Ленинская премия 1967 года — за участие в создании танка Т-64.

В честь Олега Соича названы: база отдыха на берегу Печенежского водохранилища и улица в Харькове.

Литература 
 Морозов А. А. Танки и люди. Дневник главного конструктора. — BTVT.narod.ru: Обработка записей, подготовка и оформление рукописи выполнена к.т. н. В. Л. Чернышевым, 2006.

Ссылки 
 Николай Кривомаз. К 90-летию со дня рождения О. В. Соича. Вечерний Харьков. 14 декабря 2005.
 База отдыха им. О. В. Соича http://soicha.com.ua
 Улица Соича http://www.streets-kharkiv.info/soicha

Персоналии:Завод имени Малышева
Машиностроители
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Выпускники Саратовского технического университета
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС